Илья-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Илья-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 72°21’с. ш. 143°03’в. д..
 Илья-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°32’с. ш. 156°27’в. д..

Примечания

См. также 
 Егор-Кюель
 Иван-Кюель